Reginaldo Daniel Flores, Ògún Tòórikpe (11 de abril de 1953) é professor aposentado, bailarino, Bàbálasè e fundador do Ilé Àse Òpó Osogunlade em São Cristovão - Sergipe.

Trajetória Espiritual 
Reginaldo Daniel Flores é o sacerdote dirigente do Ilé Àse Opó Osogunlade. Nascido para o òrìsà pelo nome de Ògún Tòórikpe, foi iniciado em 31 de agosto de 1982 pela saudosa Ìyalàse do Ilé Àse Opó Afonjá, Mãe Stella de Òsòósi (in memoriam). Filho biológico de Clarice Daniel de Castro (Osun Toki); neto de Olegário Daniel de Paula (Oje Lade) e bisneto de Manoel Antônio Daniel de Paula (Oje Basorun) do terreiro de Baba Egun chamado Ilê Tuntun, na Ilha de Itaparica. 

Durante sua infância e adolescência teve o privilégio de conviver com Mãe Senhora, Osun Muiwá (in memoriam), terceira sacerdotisa do Afònjá. Com ela, Reginaldo aprendeu os primeiros segredos da vida sacerdotal. Ela o considerava como um filho que lhe acompanhava a todos os lugares e que velava seu sono, pois, muitas vezes, Reginaldo dormiu aos pés da cama de Mãe Senhora, sempre pronto a atendê-la. É afilhado do renomado Mestre Didi (Deóscoredes Maximiliano dos Santos – in memoriam), Alapini, sacerdote supremo do culto aos ancestrais do Ilê Asìpá (Salvador – Bahia) que também lhe orientou quanto a outros segredos.

Em 29 de julho de 2000, fundou o Ilé Àse Opó Osogunlade na cidade de São Cristóvão/SE, o qual é o Bàbálasè Ògún Tòórikpe (chefe da família-de-santo) e lidera uma comunidade que tem no princípio da senioridade iniciática um valor fundamental para a organização de agrupamento institucional, tradicional de matriz Africana pelo viés da comunicação oral. É na voz e autonomia pela vivência do mais velho que garantimos a efetiva continuação da tradição.

Trajetória Civil 
Em sua trajetória civil é graduado em Licenciatura de Dança (UFBA) e possui pós-graduação em Fundamentos da Prática de Ensino e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). É professor aposentado da rede estadual de Sergipe e do Instituto Federal de Sergipe (IFS). 

Desde sua trajetória militante na arte de dançar, ainda na Bahia, sua terra natal, Reginaldo Flores vem propagando uma incansável luta pelo reconhecimento e respeito pelos fazeres e saberes de matriz africana, seja no palco, na sala de aula ou como dirigente de um terreiro de candomblé.

Prêmios 
Em 2011, ganhou o título de Cidadão Sergipano da Assembléia Legislativa de Sergipe – ALESE, como reconhecimento à sua contribuição na área da Dança Moderna e da Dança Afro-brasileira.

Documentários 
Quem te viu, Quem quer te vê: o documentário aborda sua trajetória na dança e momentos relevantes de sua vida pessoal e religiosa.

Indunnu: narra a trajetória de Reginaldo Daniel Flores e do Ilé Àse Òpó Osogunlade, terreiro de candomblé liderado pelo bàbálasè na cidade de São Cristóvão/SE.

Ligações Externas 
Agbara Dudu - Narrativas Negras (Mãe Senhora, Iyá Omi Oxum Muiwa)

Candomblecistas do Brasil
Sacerdotes de religiões afro-brasileiras